La Belle au bois dormant peut faire référence à :

Littérature 
 La Belle au bois dormant, un conte populaire dont les versions les plus célèbres sont celles de Charles Perrault (1697) et des frères Grimm (Dornröschen, 1812).
 La Belle et le Hautbois d'Armand, un roman humoristique québécois.

Musique et danse 
 La Belle au bois dormant, un opéra français de Michele Carafa créé en 1825 ;
 La Belle au bois dormant, un ballet de  Ferdinand Hérold, livret de Jean-Pierre Aumer créé en 1829 ;
 La Belle au bois dormant, opéra-féerie d'Henry Litolff, texte de Busnach et Clairville, crée le , Châtelet ;
 La Belle au bois dormant, un ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski créé en 1890 ;
 La Belle au bois dormant, un opéra féerique allemand d'Engelbert Humperdinck créé en 1902 ;
La Belle au bois dormant, féerie-lyrique de Michel Carré, Paul Collin et Charles Silver, musique de Charles Silver, création au théâtre municipal de Marseille, 1902.

Cinéma - télévision 
 La Belle au bois dormant, un film français d'Albert Capellani et Lucien Nonguet sorti en 1908 au cinéma ;
 La Belle au bois dormant, un long-métrage d'animation des studios Disney sorti en 1959 au cinéma ;
 La Belle au bois dormant, un téléfilm de l'ORTF diffusé en 1973 à la télévision ;
 Sleeping Beauty, un film australien de Julia Leigh, sorti en 2011 au cinéma ;
 Maléfique, un film américain de Walt Disney Pictures sorti en 2014 au cinéma.

Philosophie et mathématiques 
 Le problème de la Belle au bois dormant, un paradoxe probabiliste polémique.

Odonyme 
 La rue de la Belle-au-Bois-Dormant une rue de Bruxelles.

Voir aussi

Notes et références